Download kan syfta på:

Download – inom datornätverk mottagande av data från ett fjärrsystem till ett lokalt system, se nedladdning 
Download.com – webbplats på Internet för nedladdning av bland annat datorprogram, musik och datorspel

Inom musik
Download (musikgrupp) – ett kanadensiskt rockband
Download Festival – en musikfestival i England

Se även
 Digital nedladdning – ett begrepp som främst syftar på media (böcker, musik, video, et cetera) som säljs på internetbutiker och laddas ned till datorn lagligt
 Strömmande media – uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens enhet samtidigt som de överförs över ett nätverk